Rutger – forma olandese del nome proprio di persona Ruggero
5886 Rutger – asteroide della fascia principale